Wroxall – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Wroxall – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)